

Patronyme 
 Joanes Hedel, (1980-), nageur français

Toponyme 
 Hedel, village néerlandais de la commune de Maasdriel

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme